Новая Зеландия на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио была представлена 212 спортсменом в 20 видах спорта. Это самая крупная делегация для Новой Зеландии в истории выступления страны на Олимпийских играх. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Новой Зеландии стали двукратный чемпион Игр Содружества боксёр Дэвид Ньика и серебряный призёр Игр 2016 года регбистка Сара Хирини, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено легкоатлетке Валери Адамс, завоевавшей в Токио свою четвёртую олимпийскую медаль в толкании ядра.

По итогам соревнований на счету новозеландских спортсменов было 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей, что позволило сборной Новой Зеландии занять 13-е место в неофициальном медальном зачёте. По количеству олимпийских наград сборная Новой Зеландии показала лучший результат в истории, превзойдя по этому показателю Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда новозеландцами были выиграны 18 наград. По количеству золотых медалей сборная Новой Зеландии показала второй результат в своей истории, уступив только Играм 1984 года в Лос-Анджелесе, где были завоёваны 8 золотых медалей.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Бокс
  Конный спорт
  Парусный спорт
  Регби-7
  Футбол
 Джо Белл
 Майкл Боксолл
 Крис Вуд
 Майкл Вуд
 Мэтью Гарбетт
 Элайджа Джаст
 Дейн Ингэм
 Либерато Какаче
 Клейтон Льюис
 Каллум Макковатт
 Бен Олд
 Нандо Пиджнакер
 Алекс Полсен
 Уинстон Рид
 Сэм Саттон
 Джейми Сирл
 Марко Стаменич
 Джанни Стенснесс
 Джордж Стэнжер
 Бен Уэйн
 Джо Чампнесс
 Каллан Эллиот
 Элизабет Антон
 Си Джей Ботт
 Кэти Боуэн
 Клаудиа Бунге
 Мариса ван дер Меер
 Анна Грин
 Дейзи Клеверли
 Анна Лит
 Аннали Лонго
 Мейкайла Мур
 Эрин Найлер
 Риа Персиваль
 Али Райли
 Габи Ренни
 Микаэла Робертсон
 Эмма Ролстон
 Пейдж Сэтчелл
 Ханна Уилкинсон
 Бетси Хассетт
 Оливия Ченс
 Эбби Эрцег
 Виктория Эссон

Результаты соревнований

Футбол 

Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Мужчины

Соревнования в мужском футболе прошли с 22 июля по 7 августа. В связи с переносом Олимпийских игр в мужском турнире приняли участие сборные, составленные из игроков не старше 24 лет (родившиеся после 1 января 1997 года), а не 23 как на всех предыдущих Играх. Также в заявку могли войти не более 3 футболистов старше этого возраста. Олимпийская сборная Новой Зеландии по футболу квалифицировалась на Игры, одержав победу в квалификационном турнире ОФК 2019 года.

Состав
Состав олимпийской сборной из 18 человек был объявлен 25 июня 2021 года. Помимо четырёх резервных игроков в качестве дополнительного игрока был назван Тим Пэйн, который принял бы участие в Играх в случае, если Уинстон Рид не получил бы разрешение на поездку. 2 июля участие Рида в Играх в Токио было подтверждено.

Результаты
 Групповой этап (группа B)

 Четвертьфинал

Итог: по результатам мужского футбольного турнира олимпийская сборная Новой Зеландии по футболу заняла 6-е место.

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Женская сборная Новой Зеландии по футболу квалифицировалась на Игры, одержав победу в Кубке наций ОФК 2018 года.

Состав
Окончательный состав олимпийской сборной был объявлен 25 июня 2021 года.

Результаты
 Групповой этап (группа G)Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Новой Зеландии по футболу заняла 12-е место'.

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Новой Зеландии на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Новой Зеландии на сайте Olympedia.org''
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года